Рон Груневауд (; родился 24 января 1937 года, Гротегаст) — нидерландский футболист и тренер.

Карьера 
Рон Груневауд начинал играть в футбол на позиции защитника в клубе . Во время военной службы он стал спортивным инструктором, а затем получил диплом тренера в Центральном институте образования спортивных руководителей (CIOS) в Овервене. Тренерскую карьеру начал в качестве ассистента Дениса Невилла в «Спарте». Позже Рон работал тренером в клубе «Холланд Спорт» из Гааги, а в мае 1966 года был назначен главным тренером клуба «Херенвен», который на тот момент выступал во втором дивизионе Нидерландов.

В 1967 году Груневауд перешёл на работу в Футбольный союз Нидерландов, возглавив юношескую сборную Нидерландов для игроков в возрастной категории от 14 до 16 лет. Кроме этого он помогал Георгу Кеслеру в главной сборной Нидерландов. В апреле 1968 года сборная до 16 лет провела первую игру под руководством Груневауда, уступив сверстникам из Западной Германии. В том же месяце он руководил второй сборной страны в товарищеском матче с Люксембургом.

В феврале 1970 года было объявлено, что летом Рон возглавит клуб ГВАВ. В дебютном сезоне его команда заняла второе место в первом дивизионе и вышла в высший, однако со следующего года клуб стал выступать под названием «Гронинген», тогда как ГВАВ продолжил существовать как любительская команда. В первом сезоне «Гронинген» финишировал на 12-й позиции, а два сезона спустя покинул высший дивизион, заняв последнее место в чемпионате. В турнире первого дивизиона клуб занял второе место, однако по итогам стыковых матчей «Гронинген» не смог вернуться в высший дивизион.

В феврале 1975 года Груневауд заявил о намерении покинуть команду, а в марте появилась информация, что тренер ведёт переговоры с бельгийским клубом «Мехелен». Тем не менее Рон остался в Нидерландах и стал помощником Георга Кнобела в сборной Нидерландов. Позже Груневауд работал с женской национальной сборной, а также более десяти лет возглавлял сборную страны по мини-футболу, с которой выиграл серебро на чемпионате мира 1989 года. В 1997 году вышел на пенсию.

Тренерская клубная статистика

Источники 

Футболисты Нидерландов
Футбольные тренеры Нидерландов
Мини-футбольные тренеры
Тренеры ФК «Херенвен»
Тренеры ФК «Гронинген»
Тренеры женской сборной Нидерландов по футболу
Тренеры сборной Нидерландов по мини-футболу
Тренеры молодёжной сборной Нидерландов по футболу